Michael Jaffe bzw. Michael Jaffé ist der Name folgender Personen:

* Michael Jaffé (Kunsthistoriker) (1923–1997), britischer Kunsthistoriker und Kurator 
 Michael Jaffe (Filmproduzent) (* 1945), US-amerikanischer Filmproduzent und Unternehmer 
 Michael Jaffé (Rechtsanwalt) (* 1963), deutscher Rechtsanwalt